Rutland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rutland Township (Kane County,  Illinois)
 Rutland Township (LaSalle County, Illinois)
 Rutland Township (Humboldt County, Iowa)
 Rutland Township (Woodbury County, Iowa)
 Rutland Township (Kansas)
 Rutland Township (Michigan)
 Rutland Township (Minnesota)
 Rutland Township (North Dakota)
 Rutland Township (Ohio)
 Rutland Township (Pennsylvania)
 Rutland Township (South Dakota)